Cardoso kan syfta på:

Geografi 
 Antônio Cardoso, kommun i Bahia, Brasilien
 Cardoso (ort i Brasilien, São Paulo, Cardoso), ort i Brasilien
 Cardoso (kommun), São Paulo, kommun i Brasilien

Personer 
 Alexander Pereira Cardoso, brasiliansk fotbollsspelare
 Bruno Cortez Cardoso, brasiliansk fotbollsspelare
 Fernando Henrique Cardoso, brasiliansk politiker (president 1995–2002)
 Julia da Silva Cardoso, portugisisk affärskvinna
 Miguel Cardoso, portugisisk fotbollstränare
 Nixon Darlanio Reis Cardoso, brasiliansk fotbollsspelare
 Rebecka Cardoso, svensk skådespelare

Övrigt 
 Cardoso (auktor), auktorsförkortning